Сидер Хилс има више значења:
 Сидер Хилс (Орегон)
 Сидер Хилс (Јута)